Вендлинг (значения) — топоним и фамилия:

Топоним 
 Вендлинг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Фамилия 
 Вендлинг, Иоганн Баптист (1723—1797) — немецкий флейтист и композитор.
 Вендлинг, Жан (род. 1934) — французский футболист.
 Вендлинг, Жерар — французский кёрлингист.

См. также 
 Вендлер
 Вендланд